Кірє́єв () — російське прізвище. Жіноча форма в однині — Кірє́єва ().

Кірє́єви — старовинний російський дворянський рід із Саратовської губернії. Походить по одній версії від імені Кірей (імені пращура роду), за другою версією — від назви козацького шкіряного плащу «кірея». За третьою версією — від імені хана Гірея.

Відомі носії 
 Кіреєв Антон Аркадійович (1973—2014) — боєць Добровольчого корпусу «Правий Сектор», учасник російсько-української війни.
 Кірєєв Денис Борисович (1977—2022) — український експерт банківського сектора та розвідник . Працював з низкою міжнародних організацій (таких як Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank), спеціалізувався на управлінні  та  . Перший заступник голови правління АТ «Ощадбанк» (2010—2014). Застрелений Службою безпеки України через підозру в державній зраді на користь Росії..
 Кірєєв Іван Васильович (1803—1866) — прапорщик артилерійської бригади, декабрист (Російська імперія).
 Кірєєв Родіон Володимирович (*1980) — український юрист, суддя.
 Кірєєв Олександр Олексійович (1883—1910) — російський генерал кавалерії, публіцист.
 Кірєєв Олександр Іванович (нар. 1958) — український державний службовець, екс-голова Державної податкової адміністрації України.
 Кірєєв Олександр Андріанович (1899—1917) — червоногвардієць, учасник Жовтневої революції.
 Кірєєв Олексій Іванович (нар. 1985) — бобслеїст, учасник зимових Олімпійських ігор 2010 р..
 Кірєєв Анатолій Миколайович (нар. 1956) — бард, лауреат Ільменського (1989 р.) й Грушинського (1989) фестивалів.
 Кірєєв Анатолій Тихонович (1923—1990) — діяч радянських спецслужб, генерал-майор.
 Кірєєв Андрій Ігоревич (нар. 1985) — російський футболіст, півзахисник.
 Кірєєв Борис Олександрович (нар. 1932) — військовий лікар, полковник медичної служби.
 Кірєєв Віктор Іванович (1925—1994) — Герой Радянського Союзу.
 Кірєєв Генріх Миколайович, доктор філософських наук, професор МПГУ.
 Кірєєв Григорій Петрович (1890—1938) — командуючий Тихоокеанським флотом у 1937—1938 рр., флагман флоту 1 рангу.
 Кірєєва Зоя Всеволодівна (нар. 1972) — російський режисер, мультиплікатор, аніматор, оператор.
 Кірєєв Іван Несторович (1910—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Кірєєв Ігор Олегович (нар. 1992) — російський футболіст, крайній півзахисник московського «Спартаку».
 Кірєєв Михаїл Павлович (юрист) (нар. 1950) — кримінолог, доктор юридичних наук.
 Кірєєв Михаїл Павлович (1914—1986) — радянський футболіст, нападник московського «Локомотиву».
 Кірєєв Михаїл Петрович (1873—1942) — медик, професор, Заслужений діяч науки РРФСР.
 Кірєєв Моколай Олексійович (1841—1876) — громадський діяч, член Петербурзького слов'янського комітету, учасник сербо-черногорсько-турецьких війн.
 Кірєєв Миколай Архіпович (1922—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Кірєєв Миколай Петрович (1843—1882) — російський актор та драматург.
 Кірєєв Олег Хусаїнович (нар. 1963) — російський джазовий саксофоніст.
 Кірєєв Роман (нар. 1987) — казахстанський професійний велогонщик.
 Кірєєв Руслан Тимофійович (нар. 1941) — російський прозаїк.
 Кірєєв Семен Якович (1916—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Кірєєв Сергій Вікторович (нар. 1961) — військовий лікар, полковник медичної служби, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
 Кірєєв Еміль Альбертович (нар. 1973) — російський кінооператор.
 Кірєєв Юрій Ілліч (1923—1988) — радянський артист театру та кіно.

Топонім 
 Кірєєв — хутір в Обливському районі Ростовської області.
 Кірєєва — ріка (приплив Обі) у Росії, протікає в Новосибірській області, Томській області.

Примітки

Джерела 
 Киреевы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
 «Киреевы», М. Водопьянов, изд. «Воениздат», г. Москва, 1956 г.

Посилання 

 ЭСБЕ/Киреевы  
 Казачий словарь-справочник (КИРЕЕВЫ)  
 Киреевы 
 Сообщество Киреевых — Kireev.org 
 Персоны (Киреевы) 
 М. Водопьянов «Киреевы» 

Багатозначні терміни